Jakub Goldberg – polski scenarzysta i reżyser.
 Jakub Goldberg – polsko-izraelski historyk.